Франко Шкугор (; род. 20 сентября 1987 года , СФРЮ) — хорватский профессиональный теннисист; победитель шести турниров ATP в парном разряде; полуфиналист двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2017, -2018).

Общая информация 
Начал играть в теннис в 6 лет. Франко — один из двух детей Йоско и Сандры Шкугор; его брата зовут Степе. Отец семейства — теннисный тренер, который также тренирует сына, мать работает в полиции.

Любимое покрытие — грунт. Любимые турниры — Открытый чемпионат Франции, Бостад и Умаг.

Имеет прозвище . Болельщик футбольного клуба Динамо Загреб.

Спортивная карьера 
На юношеском этапе карьеры Шкугор максимально достигал 23-го места юниорского рейтинга. На взрослых соревнованиях начал себя пробовать в 2003 году. В 2005 году совместно с Эрнестом Гулбисом в парном разряде турнира в Умаге Франко дебютировал в основных соревнованиях АТП-тура. В конце 2006 года Шкугор выиграл первый турнир из серии «фьючерс». За весь 2007 год он выиграл один парный «фьючерс». В феврале 2008 года выиграл еще один «фьючерс» и сыграл в одиночном разряде турнира АТП в Загребе. Следующий «фьючерс» он выиграл в октябре 2009 года. В мае 2010 года Шкугор выиграл одиночный и парный «фьючерс». В июле Франко на турнире в Бостаде, куда он попал пройдя три раунда квалификации, сумел впервые в карьере дойти до четвертьфинала в основном туре. В августе того же года хорвату удается выиграть дебютный титул на турнире серии «челленджер» (на турнире в Пекине).

В январе 2013 года Шкугор выиграл парный «челленджер» в Букараманге совместно с Марсело Демолинером, а в июне «челленджер» в Араде с Антонио Веичом. В августе 2013 в паре с Марином Драганя он выиграл «челленджер» в Корденонсе. Еще два парных «челленджера» выиграл в июне 2014 года (с Антонио Веичом победил второй год подряд в Араде, а с Ярославом Поспишилом взял титул в Марбурге). В июле 2014 года впервые достиг финала турнира Мирового тура. Произошло это на турнире в Умаге, где он выступил совместно с сербом Душаном Лайовичем. Эти результаты приводят хорвата к первому попаданию в топ-100 парного рейтинга.

В марте 2015 года Шкугор сыграл первые матчи за сборную Хорватии в Кубке Дэвиса. В мае он смог выиграть второй в карьере «челленджер» в одиночном разряде на турнире серии в Аньнине. В апреле 2016 года хорват достиг самого высокого для себя рейтинга в одиночном разряде, заняв 145-е место. В июне он единственный раз сыграл в основной сетке одиночного разряда турнира из серии Большого шлема, после того как он сумел пройти квалификацию на Уимблдонский турнир. Шкугор был в шаге от выхода во второй раунд, но проиграл в решающем пятом сете Бенуа Перу со счётом 8-10. До конца сезона он смог выиграть два парных «челленджера».

В 2017 году Шкугор прибавил к своим титулам ещё три на парных «челленджерах». Летом на Уимблдонском турнире в паре с Николой Мектичем ему удалось пройти в полуфинал, благодаря чему он переместился в топ-50 парного рейтинга. В конце июля в дуэте с французом Жонатаном Эйссериком Франко вышел во второй финал в Туре на турнире в Гштаде.

В апреле 2018 года Шкугор наконец-то смог выиграть первый трофей АТП, взяв его в паре с Домиником Инглотом на турнире в Будапеште. В июне их дуэт выиграл турнир в Хертогенбосе, а затем смог достичь полуфинала Уимблдонского турнира. В октябре Инглот и Шкугор взяли третий титул в сезоне, выиграв его на зальном турнире в Базеле.

В апреле 2019 года Шкугор вместе с австрийцем Юргеном Мельцером выиграл парный турнир в Марракеше, в финале обыграв пару Матве Мидделкоп из Нидерландов и Фредерик Нильсен из Дании. После этого на турнире серии Мастерс в Монте-Карло Франко сыграл в паре с Николой Мектичем и их хорватский дуэт смог выиграть главный приз. Победа на Мастерсе позволила Шкугору войти в топ-20 парного рейтинга (17-е место). Следующий раз в финале Шкугор сыграл вновь в паре с Мектичем в октябре на турнире в Токио, но на этот раз они проиграли.

В сентябре 2020 года Шкугор совместно с американцем Остином Крайчеком победил на турнире в Кицбюэле.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (7)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (9)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (38)

Победы (14)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии
Обладатели Кубка Дэвиса